Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Sądej – polski judoka
 Jakub Sądej – polski leśnik, przewodnik